Калу — річка на острові Шрі-Ланка.
 Калу — етруський бог.
 Калу — прізвище. Відомі носії:
 Калу Бонавантюр (нар. 1978) — івуарійський футболіст.
 Калу Саломон (нар. 1985) — івуарійський футболіст, нападник.
 Калу Самуель (нар. 1997) — нігерійський футболіст, грає на позиції півзахисника.